Berechtigung steht für:
 Befugnis, die jemandem eingeräumt wird; siehe Kompetenz (Organisation)
 Zugangsberechtigung, Erlaubnis, einen Bereich zu betreten
 Zugang zur Ressourcennutzung in IT-Systemen; siehe Berechtigungskonzept#Rollen

Siehe auch:
 Wirtschaftlich Berechtigter (bei der Kontoführung)
 Dateiberechtigung (EDV-Zugriffsrechte)